Frank Wilson (1873) – regista britannico
 Frank H. Wilson (1885-1956) – attore statunitense
 Frank Wilson (1901-1974) – giocatore di baseball statunitense
 Frank Wilson (1924-2005) – attore australiano
 Frank Wilson (1940-2012) – musicista e produttore discografico statunitense 
 Frank Wilson (1944) – giocatore di rugby gallese